Рыскин — фамилия. Известные носители:
 Рыскин, Александр Иосифович (род. 1930) — физик, специалист в области физики полупроводников, лауреат премии имени Д. С. Рождественского.
 Рыскин, Евсей Исаакович (1903—1965) — советский библиограф,источниковед и преподаватель.
 Рыскин, Михаил Григорьевич (род. 1947) — российский учёный, доктор физико-математических наук, заведующий отделением теоретической физики Петербургского института ядерной физики.
 Рыскин, Сергей Фёдорович (1859—1895) — русский писатель и журналист, оставивший после себя несколько сборников стихов и юмористических рассказов.
 Рыскин, Юрий Давыдович (1924—2005) — библиограф, литературовед, заслуженный работник культуры РФ.